FLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flat (Alaska) (Stati Uniti)